Medwediwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Dschankoj, siehe Medwediwka (Dschankoj)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kehytschiwka, siehe Medwediwka (Browary)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Wolotschysk, siehe Medwediwka (Wolotschysk)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Tschyhyryn, siehe Medwediwka (Tschyhyryn)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Semeniwka, siehe Medwediwka (Semeniwka)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Kosjatyn, siehe Medwediwka (Kosjatyn)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, siehe Medwediwka (Lityn)

uk:Медведівка